Carlos X Gustavo da Suécia 
Carlos X de França 
Carlos I de Bourbon (cardeal) — proclamado rei de França como Carlos X pela Liga Católica em 1589, mas renunciou

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história